Lake Rotokawau ist der Name folgender See in Neuseeland:

 Lake Rotokawau (Bay of Plenty), See in der Region Bay of Plenty auf der Nordinsel des Landes
 Lake Rotokawau (Chatham Islands), See auf den Chatham Islands
 Lake Rotokawau (Northland, Aupōuri Peninsula), See in der Region Northland auf der Nordinsel des Landes
 Lake Rotokawau (Northland, Kaipara Harbour), See in der Region Northland auf der Nordinsel des Landes
 Lake Rotokawau (Northland, Karikari Peninsula), See in der Region Northland auf der Nordinsel des Landes
 Lake Rotokawau (Waikato), See in der Region Waikato auf der Nordinsel des Landes